Оксид ниобия — бинарные неорганические соединения металла ниобия и кислорода:

 Оксид ниобия(II) 
 Оксид ниобия(III) 
 Оксид ниобия(IV) 
 Оксид ниобия(V)